El Duque Felipe II de Pomerania-Stettin (29 de julio de 1573 - 3 de febrero de 1618) fue entre 1606 y 1618 el duque reinante de Pomerania-Stettin y es considerado entre uno de los más artísticos duques pomeranos. Contrajo matrimonio con Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg en 1607. El matrimonio no tuvo hijos.

Biografía 
Felipe nació el 29 de julio de 1573 en Neuenkamp, que después se convertiría en Franzburg en Pomerania, como el hijo mayor del Duque Bogislao XIII de Pomerania-Barth y de su primera esposa, Clara de Brunswick. Creció en la pequeña residencia de su padre en Barth. Aunque este era el segundo hijo varón del Duque Felipe I de Pomerania-Wolgast, cuando la herencia fue dividida entre los duques pomeranos en 1569, renunció a sus derechos sobre una parte, en favor de su hermano menor Ernesto Luis. Fue compensado con un infantazgo consistente en el distrito de Barth y el secularizado monasterio Cisterciense en Neuenkamp.

Como niño y adolescente, Felipe recibió la usual educación para el hijo de un príncipe alemán durante el final de la era Renacentista. Pronto, sin embargo, su interés artístico y científico creció más allá del nivel usual. Ya a la edad de doce años, poseía una colección de libros y pinturas. Escribió su primer ensayo científico a la edad de 17 años. Su arte no era solo una expresión de su representación real, sino que emergía de una necesidad interior. A la edad de 18 años, escribió: Es un placer coleccionar bienes, libros escogidos, retratos de la mano de un maestro, y monedas antiguas de todo tipo. De esto aprendo como mejorar yo y también como puedo beneficiar al público general.

De acuerdo con las costumbres de su tiempo hizo numerosos grandes tours, que lo llevaron a muchos países europeos y cortes locales. Su estancia de dos años en Italia al final de su último grand tour, fue acortado en 1598 cuando su madre cayó gravemente enferma.

Cinco años más tarde, los negocios de gobierno lo alcanzaron. En 1603, el Duque Barnim X había muerto y el padre de Felipe, Bogislao XIII, se convirtió en el duque reinante de la partición de Pomerania-Stettin. Aparentemente, Bogislao XIII sintió que era demasiado mayor para gobernar realmente, así que eligió a su hijo Felipe II como gobernador de Pomerania-Stettin. Cuando Bogislao XIII murió en 1606, Felipe se convirtió en el duque reinante en Stettin por propio derecho. Característicos elementos de su reinado son su mecenazgo de las artes, y también sus regulaciones rurales de 1616, en la que fue creada una base legal para la servidumbre.

El 10 de marzo de 1607 contrajo matrimonio con Sofía (1579-1658, en Treptow an der Rega), hija del Duque Juan II de Schleswig-Holstein-Sonderburg y de su primera esposa Isabel. El matrimonio, no obstante, no tuvo hijos, como todos los matrimonios en la última generación de los Duques de Pomerania, de tal modo que a la muerte del hermano de Felipe, Bogislao XIV, la Casa del Grifo se extinguió en línea masculina.

La inclinación especial de Felipe por la melancolía se hizo evidente desde el principio y fue ciertamente reforzada por su constitución enfermiza. Desde la primera década del siglo XVII, sufrió de gota. Esto le hizo la vida más difícil, y se retiró progresivamente de la vida pública. Esto le impidió asistir en persona a la boda de su hermano Francisco con Sofía de Sajonia en Dresde en 1610, y a la investidura del emperador Matías en la Dieta de Regensburg en 1613. En 1612, visitó el recién descubierto balneario médico en Luneburgo, pero no le supuso ningún alivio para su sufrimiento. Murió el 13 de febrero de 1618, antes de cumplir 50 años, como la mayoría de miembros varones de la última generación de la Casa del Grifo.

Financiador de las artes 
La mayoría de obras de arte importantes comisionadas por Felipe II fechan del periodo 1606-1618. Estas incluyen:
 el epitafio en la tumba de su antecesor el Duque Barnim VI en la iglesia de Kenz-Küstrow en el distrito de Barth
 el llamado libro de firmas, con numerosos retratos de miembro de la Casa del Grifo
 una galería de arte
 el Mapa de Lubinus, el primer mapa detallado del Ducado de Pomerania
 la Corte de Meier 
 destacado fue el gabinete de arte pomerano, que fue destruido por un incendio en la Segunda Guerra Mundial

El marchante de arte Philip Hainhofer de Augsburgo fue responsable del suministro de muchas de sus obras de arte. Felipe mantuvo extensa correspondencia con él. Durante una visita de Hainhofer a Pomerania en 1617, sostuvo un diario. Este diario contiene una detallada descripción de la colección de arte en el Castillo Ducal en Szczecin.

Cuando Felipe murió en 1618, muchas de sus obras que había encargado no estaban completas. Su hermano y sucesor, el Duque Francisco, mostró poca inclinación por continuar las ambiciones artísticas de su difunto hermano. Pagó por completar los encargos de su hermano, pero después la era de arte en la corte de los Duques pomeranos llegó a su fin. Durante las obras completadas bajo Francisco se encuentra una nueva ala del Castillo Ducal en la parte oeste de la Plaza. La mayoría de obras de arte fueron albergadas en esta nueva ala.

Ancestros

Notas

Referencias 
 Friedrich Ludwig v. Medem (ed.): Philipp Hainhofers Reise-Tagebuch, enthaltend Schilderungen aus Francken, Sachsen, der Mark Brandenburg und Pommern im Jahr 1617, in: Baltische Studien, vol. 2 issue 2, 1834, pp. I-XXXII and 1-180.
 
 Oscar Doering: Des Augsburger Patriciers Philipp Hainhofer Beziehungen zum Herzog Philipp II. von Pommern-Stettin. Correspondenzen aus den Jahren 1610-1619 im Auszuge mitgetheilt und commentiert, in: Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Neuzeit, vol. 6, Vienna, 1894.
 Hellmuth Bethe: Die Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge, Berlin, 1937.
 Dirk Schleinert: Das Stammbuch Herzog Philipps II. von Pommern, in: Findbücher, Inventare und kleine Schriften des Landeshauptarchivs Schwerin, vol. 10, Schwerin, 2004, .
 Barbara Mundt: Herzog Philipp II. als Kunstsammler und sein Agent Philipp Hainhofer, in: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte, issue 3/2009, , pp. 38–44.

Duques de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII